Кампюза́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Кастельно-Маньоак. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65126.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 90 км юго-западнее Тулузы, в 30 км к востоку от Тарба.

На северо-западе коммуны расположено озеро Пюидаррьё ().

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 153 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 80 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 64 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 80,0 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 64 активных жителей работали 61 человек (30 мужчин и 31 женщина), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 16 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи